Ahuacatlán es el nombre de varias poblaciones de México. En náhuatl, el topónimo significa Lugar de los aguacates.

Ahuacatlán: municipio del estado de Nayarit;
Ahuacatlán: cabecera del municipio homónimo en el estado de Nayarit;
Ahuacatlán: municipio del estado de Puebla;
Ahuacatlán: cabecera del municipio homónimo en el estado de Puebla;
Ahuacatlán: localidad en el estado de Hidalgo;
Ahuacatlán; pueblo de Xilitla, en San Luis Potosí.